Li Jinyu (football)
 Li Jinyu (patineuse de vitesse)